Tuomas is een Finse naam:

 Tuomas Haapala, Fins voetballer 
 Tuomas Holopainen, oprichter, songwriter en toetsenist van de Finse metalband Nightwish
 Tuomas Nieminen, Fins schaatser